Gangway [] kann folgende Bedeutungen haben: 

 Gangway, als Zugangsbrücke zum Besteigen oder Verlassen eines Schiffes oder Flugzeuges 
 Gangway (Band), eine ehemalige dänische Popband 
 Gangway (Zeitschrift), Kulturmagazin